Navarro est un nom hispanique dans la plupart des cas et un patronyme fréquent, en Espagne. C'est un nom d'origine basque qui signifie « de la plaine ». Il désigne en espagnol une personne originaire de Navarre, soit un « Navarrais » ou une « Navarraise ».

Patronymes 

 Adela Navarro Bello (1968-), journaliste mexicaine ;
 Álvaro Navarro Serra (né en 1973), joueur de pelote valencienne ;
 Ángel Navarro (1748-1808), leader espagnol ;
 Carlos Arias Navarro (1908-1989), homme politique espagnol ;
 Christian Navarro (né en 1991), acteur américain ;
 Corentin Navarro (né en 1997), coureur cycliste français ;
 Daniel Navarro (né en 1983), cycliste espagnol ;
 Dave Navarro (né en 1967), guitariste américain ;
 David Navarro (né en 1980), footballeur espagnol ;
 Dioner Navarro (né en 1984), joueur de baseball ;
 Enric Navarro i Borràs (1891-1943), écrivain espagnol ;
 Ernesto Navarro (1934-1963), grimpeur, pyrénéiste et alpiniste espagnol ;
 Esteban Navarro, (né en 1965), écrivain espagnol ;
 Eva Navarro (née en 2001), footballeuse espagnole ;
 Fats Navarro (1923-1950), trompettiste américain ;
 Federico Navarro (2000-), footballeur argentin ;
 Fernando Navarro (né en 1982), footballeur espagnol ;
 Franco Navarro (né en 1961), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Guillermo Navarro, directeur de la photographie mexicain ;
 Isaura Navarro (née en 1973), femme politique espagnole ;
  (né le ) est un joueur de tennis espagnol ;
 Javier  Navarro (né en 1974), footballeur espagnol ;
 Jenny Navarro, chanteuse d'origine chilienne ;
 Joaquín Navarro (1921-2002), footballeur international espagnol ;
 Joaquín Navarro-Valls (1936-2017), ecclésiastique espagnol ;
 Jordi Cuixart i Navarro (1975-), est un industriel et un militant séparatiste espagnol ;
 José Luis Navarro (né en 1962), coureur cycliste espagnol ;
 José Miguel Monzón Navarro (né en 1955), présentateur de télévision espagnol ;
 José Navarro Aramburú (né en 1948), footballeur péruvien ;
 Juan de Navarro Azpilcueta (v. 1520-1557), missionnaire jésuite espagnol ;
 Juan Navarro Ramón (1903-1989), artiste peintre et lithographe espagnol ;
 Juan Carlos Navarro (né en 1980), joueur de basketball espagnol ;
 Juan Carlos Navarro (homme politique) (né en 1961), homme politique panaméen ;
 Juan Manuel Gil Navarro (1973-), acteur argentin ;
 Julio F. Navarro (né en 1962), astronome argentin ;
 Kenn Navarro (né en 1979), acteur et créateur américain
 Leonardo Navarro (????), footballeur mexicain ;
 Luis Navarro (né en 1935), peintre espagnol ;
 Manel Navarro (né en 1996), chanteur espagnol, représentant de l'Espagne au Concours Eurovision de la chanson 2017 ;
 Manuel Navarro Luna (1894-1966), poète et journaliste cubain ;
 Manolo Fábregas, né Manuel Sánchez Navarro (1921-1996), acteur espagnol ;
 Marcel Navarro (1922-2004), scénariste français ;
 Morgan Navarro (né en 1975), dessinateur français ;
 Nicolás Navarro (né en 1985), footballeur argentin ;
 Nieves Navarro (née en 1938), mannequin et actrice espagnole ;
 
 Óscar Navarro (1979), joueur de football international salvadorien ;
 Óscar Navarro (1981), compositeur espagnol ;
 Pedro Navarro (1460-1528), militaire espagnol ;
 Rafael Navarro, (2000-), footballeur brésilien ;
 Robert Navarro (né en 1952), homme politique français ;
 Royner Navarro (né en 1992), coureur cycliste péruvien ;
 Samuel Lewis Navarro (né en 1957), homme politique panaméen ;
 Santiago Navarro (1936-1993), joueur espagnol de basket-ball ;
 Sergi Guardiola Navarro (né en 1991), footballeur espagnol ;
 
 Tomás Navarro Tomás (1884-1979), philologue espagnol ;
 Vincenzo Navarro (1800-1867), poète italien et illustre personnage sicilien ;
 Yadira Lira Navarro (née en 1973), karatéka mexicaine.

Toponymes

Amérique du Sud 
 Navarro, localité argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 Navarro,  argentin ;
 Navarro,  situé au sud-est de la municipalité de Cali.
 Navarro, pont de Colombie.

Espagne 
 Camino navarro, section du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

États-Unis 
 Comté de Navarro, comté américain situé au Texas ;
 Navarro, secteur du comté de Mendocino en Californie ;
 Navarro, ville américaine située au centre du comté de Navarro, au Texas.

Télévision 
 Navarro et Brigade Navarro, séries télévisées françaises ;
 Mademoiselle Navarro, téléfilm français.

Autres 
 Eli  Navarro, personnage de la série télévisée Veronica Mars et incarné par Francis Capra ;
 Unión del Pueblo Navarro, parti politique espagnol.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme basque
Patronyme hispanique
Toponymie basque